Voici la liste des planètes mineures numérotées de 298001 à 299000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 298001 à 299000

298001-298100

298101-298200

298201-298300

298301-298400

298401-298500

298501-298600

298601-298700

298701-298800

298801-298900

298901-299000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000